Cameron Norrie era il detentore del titolo ma ha deciso di partecipare al torneo di Buenos Aires che si è giocato negli stessi giorni.

In finale Taylor Fritz ha battuto Miomir Kecmanović con il punteggio di 6-0, 5-7, 6-2.

Teste di serie 

  Taylor Fritz (Campione)
  Tommy Paul (quarti di finale)
  Denis Shapovalov (secondo turno)
  Miomir Kecmanović (finale)

<li>  Yoshihito Nishioka (secondo turno) <li>
<li>  Jenson Brooksby (ritirato) <li>
<li>  John Isner (ritirato) <li>
<li>  Ben Shelton (primo turno) <li>
  Jeffrey John Wolf (secondo turno)

Wildcard 

  Aleksandar Kovacevic (primo turno)
  Jack Sock (primo turno)

  Fernando Verdasco (primo turno)

Qualificati 

  Christopher Eubanks (primo turno)
  Nuno Borges (secondo turno)

  Matija Pecotić (secondo turno) 
  Wu Tung-lin (primo turno)

Lucky loser 

  Steve Johnson (primo turno)

<ol start="2">
  Aleksandar Vukic (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni 
 

Delray Beach Open 2023